Карл Циммер (; ) — американский научно-популярный писатель и блогер, основной областью которого является изучение эволюции и паразитов. Автор нескольких книг и научных эссе, в таких изданиях как The New York Times,  и National Geographic.  Является научным сотрудником  при Йельском университете.

Карьера 
Помимо написания научно-популярной литературы, Циммер также часто проводит лекции и появляется на многих радиошоу, включая ,  и This American Life на National Public Radio. Он выиграл множество наград, включая National Academies Communication Award 2007 года, награду за популяризацию науки от Национальной академии наук США, за широкое освещение биологии и эволюции и газетах, журналах и его блоге, «The Loom». В 2009 и 2010 он вел аудиоподкаст Meet the Scientist Американского общества микробиологии.
Соавтор Дугласа Эмлена.

Циммер получил степень бакалавра искусств в области английского в Йельском университете в 1987 году. В 1989 году Циммер начал работать в журнале Discover, вначале как литературный редактор и проверяющий достоверность сведений, а затем стал пишущим редактором.

Награды и отличия 
 Американская ассоциация содействия развитию науки 2004 года Science Journalism Award
 Американская ассоциация содействия развитию науки 2009 и 2012 года Kavli Science Journalism Award
 Award for Excellence in International от 
  Media Award
 Everett Clark Award for Science Writing
  Fellowship
 Communication Award от Национальной академия наук США
 В 2021 году книга Карла Циммера «Она смеется, как мать» попала в число научно-популярных книг, которые в рамках проекта «Дигитека» распространяются в электронном виде бесплатно для всех читателей.

Библиография 
 At the Water’s Edge (1999) ISBN 0-684-85623-9
 Soul Made Flesh (2004) ISBN 0-7432-3038-8
 Smithsonian Intimate Guide to Human Origins (2005) ISBN 0-06-082961-3
 The Tangled Bank: An Introduction to Evolution (2009) ISBN 0-9815194-7-4
 Brain Cuttings (2010) ASIN: B0045U9UFM (electronic book)
 Science Ink: Tattoos of the Science Obsessed  (2011) ISBN 978-1-4027-8360-9
 Evolution: Making Sense of Life (2012), co-authored with Douglas Emlen. ISBN 1-936221-17-9
Life's Edge: The Search for What It Means to Be Alive (2021), ISBN 978-0593182710
На русском
 Паразит — царь природы: тайный мир самых опасных существ на Земле (2001) ISBN 0-7432-0011-X
 
 
 Микрокосм: E. coli и новая наука о жизни (2008) ISBN 978-5-91671-269-8

Примечания

Ссылки 
 CarlZimmer.com Официальный сайт Карла Циммера
 Phenomena: The Loom Блог Карла Циммера на сайте журнала National Geographic

Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Авторы научно-популярной литературы
Популяризаторы биологии
Научные журналисты
Писатели США XXI века